Albu se poate referi la:

Localități 

 Comuna Albu, comună din Estonia
 Albu, sat în comuna Albu, în Regiunea Järva, Estonia

Hidronime 

 Râul Albu, curs de apă din România

Nume de persoane 

Vezi  Albu (nume)

Vezi și  
 Alb (dezambiguizare)
 Albany (dezambiguizare)